Munis al-Mudhàffar o Munis al-Khadim al-Mudhàffar (vers 844-933), general abbàssida en el regnat d'al-Múqtadir (908-932) i home fort del règim en la part final 
 Munis al-Fahl, Munis al-Khazin o Munis al-Khadim al-Fahl, general abbàssida que va destacar en temps dels califes al-Mútadid (892-902), al-Muktafí (902-908) i al-Múqtadir (908-932).